Абабу́рово — название населённых пунктов в России.

 Абабурово — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Абабурово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Абабурово — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы.